Добер:

 Добер — река в Германии.
 Добер, Андреас — австрийский футболист.